Маастрихт — місто в Нідерландах
 інша назва маастрихтського ярусу — стратиграфічного підрозділу відкладень крейдового періоду